Rosso (stad), een stad in Mauritanië
 Rosso Fiorentino ("Il Rosso"), een Italiaans schilder
 Medardo Rosso, een Italiaans beeldhouwer en tekenaar